Hoefler peut désigner :
 Don Hoefler, journaliste américain inventeur du terme Silicon Valley.
 Jonathan Hoefler (1970) créateur de polices typographiques américain.
 sa police Hoefler Text.
 une variante de Höfler.